Arreaza ist der Familienname folgender Personen:

Carlos Arreaza (* 1966), venezolanischer Schauspieler
Diego Arreaza Monagas (1854–1931), venezolanischer Politiker und Militärperson 
Francisco Arreaza Arreaza (1935–1986), venezolanischer Politiker und Rechtsanwalt
Jorge Arreaza (* 1973), venezolanischer Politikwissenschaftler, Politiker und derzeit Außenminister von Venezuela